Europabrücke heißen folgende geographische Objekte:

 Europabrücke (Bamberg), Straßenbrücke über den Main-Donau-Kanal in Bamberg
 Europabrücke (Frankfurt am Main), Autobahnbrücke über den Main in Frankfurt
 Europabrücke (Hamburg), Straßenbrücke über die Süderelbe in Hamburg
 Europabrücke (Kehl), Straßenbrücke über den Rhein zwischen Kehl und Straßburg
 Europabrücke Kelheim, Straßenbrücke über die Donau und den Main-Donau-Kanal in Kelheim
 Europabrücke (Koblenz), Straßenbrücke über die Mosel in Koblenz
 Europabrücke (Lampertheim), Straßenbrücke über die Bahnstrecke Mannheim–Frankfurt am Main in Lampertheim
 Europabrücke (Brenner Autobahn), Autobahnbrücke über das Wipptal zwischen Patsch und Schönberg
 Rader Hochbrücke, auch Europabrücke, Autobahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg
 Europabrücke (Zürich), Straßenbrücke in Zürich
 Donaubrücke 2, auch Brücke Neues Europa, Eisenbahn- und Straßenbrücke über die Donau zwischen Widin und Calafat
 Europabrücke (Randa), eine zerstörte Seilbrücke auf dem Europaweg im Mattertal

Siehe auch:
 Oderbrücke Bienenwerder